Lynwood ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lynwood (Illinois)
 Lynwood (Kalifornien)
 Lynwood (North Dakota)
 Lynwood (South Carolina)
 Lynwood Center (Washington)
 Lynwood Gardens (Kalifornien)
 Lynwood Hills (Kalifornien)

in Australien:
 Lynwood (Western Australia), Vorort von Perth

Siehe auch:
 Linwood
 Lynnwood